Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Raja Casablanca nelle competizioni ufficiali della stagione 2011-2012.

Organico

Rosa

Risultati

Campionato

Girone d'andata

Girone di ritorno

CAF Champions League

Sedicesimi di finale 

Andata:

Ritorno:

2011-2012